Аквитанія ():

 Аквітанія (римська провінція) — давньоримська провінція.
 Аквітанія (королівство) — королівство, що існувало на півдні сучасної Франції в VI—IX століттях.
 Аквітанія — історичний регіон на південному заході Франції.
 Герцогство Аквітанія — герцогство в середньовічній Франції.
 (387) Аквітанія — астероїд, відкритий в 1894 році.
 Аквітанія (лайнер) — британський пасажирський лайнер.